Ханс-Георг Шварценбек (; родился 3 апреля 1948 года) — немецкий футболист, играл на позиции защитника. Чемпион мира 1974 года  и чемпион Европы 1972 в составе сборной ФРГ.

Клубная карьера 
Один из самых знаменательных защитников великой «Баварии» 70-х. Всегда был предан команде и выиграл с ней множество трофеев. В бундеслиге в общей сложности за 15 лет провёл 416 матчей, в которых забил 21 мяч.

Самый яркий свой матч Шварценбек сыграл 15 мая 1974 года в финале Кубка чемпионов 1974 года против «Атлетико Мадрид». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. На 114-й минуте Шварценбек ошибся и ему пришлось сфолить. Луис Арагонес не оставил шансов Зеппу Майеру и открыл счёт — 0:1. Но за несколько секунд до конца встречи «Кот» нанёс великолепный удар метров с 30-ти. Мяч залетел точно в верхний угол и счёт стал 1:1. В то время не были предусмотрены пенальти, поэтому была назначена переигровка, которая закончилась полнейшим разгромом мадридцев со счётом 4:0.

После завершения игровой карьеры в 1981 году из-за разрыва ахиллова сухожилия самый молчаливый игрок «Баварии» и сборной ФРГ полностью отошёл от футбола, открыв магазин по торговле канцелярскими товарами. Поговаривают, что именно он снабжает офис «Баварии» своим товаром.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии: 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81
 Обладатель кубка Германии: 1967, 1969, 1971
 Обладатель кубка Кубков: 1967
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1974, 1975, 1976
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1976

Интересные факты 
 В 2008 году Шварценбек играл в немецкой мыльной опере «Дома есть дома» роль тренера.

Примечания

Ссылки 
 Wolf Wondratschek: Gedicht für Georg Schwarzenbeck
 Профиль на fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Бавария»